Sarajärvi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), joueur finlandais de football
Jesse Sarajärvi (né en 1995), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois